Музей морской флоры и фауны — музей в Керчи, созданный в Южном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО), единственном в Крыму и ранее на Украине институте в области рыбного хозяйства. В Российской федерации с 2017 года является Керченским филиалом Азовского НИИ рыбного хозяйства.

Музей имеет более 4000 экспонатов морских гидробионтов в виде препаратов и чучел. Наиболее полно представлена в музее ихтиофауна Азово-Черноморского бассейна.

История создания 
В 1922 году в Керчи была создана ихтиологическая лаборатория, которую в 1927 году переименовали в научную станцию рыбного хозяйства. В 1933 году на её основе был создан Азово-Черноморский научный институт океанографии и морского рыбного хозяйства. Были открыты филиалы института в Ростове-на-Дону, Одессе и Батуми. Для исследований построили специализированное судно. 1958 год – начало масштабных научных исследований в Индийском, Атлантическом и Южном океанах.

Откликаясь на просьбу городских властей подготовить экспозицию с морскими существами, с 1962 года из океанов и морей научные экспедиции начали привозить в ЮгНИРО экспонаты. Это были не только  виды рыб, но и разнообразные водоросли, моллюски, кораллы, морские змеи и птицы. В 1978 году экспозиция была зарегистрирована в Управлении культуры и официально стала музейным собранием. Отдельного помещения у музея нет, на сегодняшний день все экспонаты расположены на двух этажах научно-исследовательского института.

В 1991 году, по инициативе одного из сотрудников Института, принявшего участие в международной ботанической экспедиции по прибрежным странам Африки и островам Индийского океана, в музее появилась флористическая коллекция, представляющий не только водоросли, но и разнообразные сухопутные растения: ветви араукарий, гигантские корневища и стебли бамбука, плоды калебасового дерева, знаменитые кувшиновидные листья-ловушки хищных непентесов и др. В фаунистический сектор сотрудником были добавлены сухопутные животные (хамелеоны Мадагаскара).

Экспозиция 
На первом этаже музея находится коллекция рыб крупного размера, таких, как рыба-пила, манта, акула мако, рыба-меч, акула-домовой, акула-лисица, каменный окунь, парусник, марлин. Экземпляр рыбы-пилы в длину достигает 3 метров. Помимо рыб тут расположили представителей подтипа ракообразных, в том числе здесь представленчерноморский омар, обитающий у берегов Турции, камчатский краб, размах лап которого достигает 2 метров, различные усоногие раки, в том числе балянусы, которые обрастают скалы и корабли. Один из замечательных экспонатов музея – рак-мечехвост, близкие родственники которого живут в морях Земли не менее двухсот миллионов лет, с триасового периода. Второй этаж представляет собрание кораллов, губок, моллюсков. В коллекцию моллюсков также включены головоногие моллюски: каракатицы, кальмары, осьминоги, аргонавты и наутилусы. Губки в коллекции музея представлены тропическими, средиземноморскими и антарктическими видами. Одна из крупнейших по размеру – Кубок Нептуна, родом из Вьетнама. Также в музее представлены известковые и каменные губки, привезенные из антарктических вод, а также тропические морские змеи. «Изюминкой» музея считаются объекты ископаемого происхождения – останки рыб, возраст которых более 10 миллионов лет, и морских млекопитающих, найденные на Керченском полуострове. На третьем этаже института ведется подготовка к открытию нового отдела музея. Там предполагают представить морских и пресноводных плавающих птиц.

Музей открыт для платного индивидуального и группового посещения, экскурсоводами выступают сотрудники института. Музей работает с 9:00 до 17:00, выходной — понедельник. Проводятся тематические экскурсии для образовательных заведений.

Также подготовлены видеоэкскурсии по экспозиции.

Адрес 
ул. Свердлова, 2, г. Керчь, Республика Крым, Российская Федерация, 298300

Ссылки 
 Музей океанографии и рыбного хозяйства
 Музей морской флоры и фауны » Журнал «Крым»
 Югниро музей морской фауны в Керчи _ Пантикапей
 Керчь_ музей океанографии ЮгНИРО - YouTube
 Что ПОСМОТРЕТЬ в КЕРЧИ - Музей Мирового океана

Примечания 

Музеи Керчи